ESC Gaming (ESC) — киберспортивный проект, основанный в Германии в 2006 году.

Представлен в дисциплинах:
 Counter-Strike
 League of Legends
 Quake Live
 StarCraft 2
 ShootMania Storm
 World of Tanks
 Heroes of the Storm

История 
Основанный в 2006 году киберспортивный проект ESC Gaming постоянно входит в топ 5 Германии.

10 января 2008 года основано подразделение Counter-Strike 1.6, капитаном команды является Christian «natu» Hennighausen

6 января 2009 года анонсирован новый состав КС дивизиона

30 июня 2009 года команду покидает Christoph «nabeo » Maurer

7 сентября 2010 года собран новый состав ESC Gaming во главе с Fatih «gob b» Dayik`ом

19 апреля 2011 года к Fatih «gob b» Dayik и его компании присоединился Navid «Kapio» Javadi

7 июня 2011 года поменялся состав, пришли такие известные игроки как Andreas «moddii» Fridh, André «BARBARR» Möller и Markus «pronax» Wallsten

7 декабря 2011 года AGAiN вступают в ESC Gaming

12 декабря 2011 года дивизион Counter-Strike 1.6 завоевывает титул чемпионов мира по версии World Cyber Games.

10 марта 2012 года дивизион Counter-Strike 1.6 завоевывает титул чемпионов мира по версии Intel Extreme Masters.

18 июля 2013 года Mariusz «Loord» Cybulski покинул организацию ESC Gaming.

Counter-Strike Global Offensive 
Впервые, в новой игровой дисциплине, игроки появились в сентябре 2012 года, когда было объявлено, что игроки из дисциплины CS 1.6 переходят на CS: GO.

После того как 8 октября 2013 года было расформировано подразделение прошло всего пара дней, а организация объявила о новом составе. 13 октября был собран интернациональный лайн-ап игроков.

Текущий состав 
  Кшиштоф «stark» Левандровский
  Кароль «repo» Цибу́льский
  Себа́стьян «NEEX» Треля
  Михал «michi» Майковский
  Jacek «MINISE» Jeziak

Бывшие игроки

Достижения

Counter-Strike 1.6

Бывшие игроки Counter-Strike 1.6

Достижения

Дивизионы

League of Legends 
Бывшие игроки League of Legends 
  Steffen «Humpen» Hentschel
  Fabio «NoEqual» Carrozzo
  Peter «GibPfötchen» Gaida
  Jonas «Xymii» Majorek
  Dominik «DollaDro» Niepel
  Moritz «mO» B.
  Lukas «Luke» Schaefer
  Julius «ps1ch0» W.
  Henrik «Play_int_its_ok» Stach
  Achim «AwPg» W.
  Marius «Bamboocha» Meller

Quake Live 
Бывшие игроки Quake Live 
  Marcel «k1llsen» Paul
  Philipp «reload» Kotecki

Shootmania 

Бывшие игроки Shootmania 
  Steven «schadan» Eitel
  David «reqDy» Volkenborn
  Martin «RoxXx» Kunze
  Carsten «Raptor» Weber

StarCraft 2 

  Sascha «GoOdy» Lupp
  Adrian «GraVe» Dembnicki
  Sean «KoNtiNuE» Van
  Jacques «JackO» Fuchs
  Mikołaj «Jade» Andrzejak
Бывшие игроки StarCraft 2

  Christian «CatsCrash» Kanzewitsch
  Jong «Daisy» Hyeok Lee
  «Viper»
  Julian «aNAi» Röhner
  Eric «GaeMtOsS» Tschirner
  «BlAckSuN»

См. также 
 World Cyber Games
 Electronic Sports World Cup
 Киберспорт

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт организации ESC Gaming

Киберспорт в Германии